Martina Hingis e Helena Suková hanno battuto in finale Meredith McGrath e Larisa Neiland 5-7, 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Lindsay Davenport /  Mary Joe Fernández (semifinali)
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (finale)
 Assente
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (terzo turno)
 Lori McNeil /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Martina Hingis /  Helena Suková (Campionesse)

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Katrina Adams /  Mariaan de Swardt (quarti di finale)
 Kristie Boogert /  Irina Spîrlea (terzo turno)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (quarti di finale)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (terzo turno)
 Alexia Dechaume-Balleret /  Sandrine Testud (terzo turno)
 Liz Smylie /  Linda Wild (semifinali)
 Nicole Bradtke /  Rachel McQuillan (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1996